Le Sonnet 28 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : HOw can I then returne in happy plight
That am debard the benefit of reſt?
When daies oppreſſion is not eazd by night,
But day by night and night by day opreſt.
And each(though enimes to ethers raigne)
Doe in conſent ſhake hands to torture me,
The one by toyle,the other to complaine
How far I toyle,ſtill farther off from thee.
I tell the Day to pleaſe him thou art bright,
And do'ſt him grace when clouds doe blot the heauen:
So flatter I the ſwart complexiond night,
When ſparkling ſtars twire not thou guil'ſt th' eauen.
   But day doth daily draw my ſorrowes longer,
   And night doth nightly make greefes length ſeeme ſtronger

Notes et références 

028